Sembra ieri – album del cantautore Edoardo Bennato 
 Sembra ieri – romanzo scritto da Luciano De Crescenzo 
 Sembra ieri – programma televisivo Mediaset per Rete 4